«Рейс» () — комедийный фильм польского режиссёра Марека Пивовского, снятый в 1970 году.

Сюжет 
Двум безбилетным пассажирам удаётся проникнуть на борт судна «Нептун», собирающегося выйти с туристами на борту в рейс по Висле. Один из них, при попустительстве капитана, объявлен «инструктором по культурно-образовательной части», попросту — массовиком-затейником. Его усилиями и с молчаливого согласия пассажиров (представляющих собой срез тогдашнего польского общества), круиз превращается в смесь пустопорожней говорильни и развлечений всё более абсурдного характера.

У фильма открытый финал.

В ролях 
 Станислав Тым — псевдо-затейник
 Иоланта Лёте — девушка, гуляющая в купальном костюме
 Ванда Станиславская-Лёте — Кристина Мамонёва
 Ежи Добровольский — приятель «затейника»
 Анджей Добош — философ
 Феридун Эрол — матрос
 Ян Химильсбах — Сидоровский
 Ежи Карашкевич — рыболов
 Здислав Маклякевич — инженер Мамонь
 Мацей Михаляк
 Рышард Петруский — капитан
 Войцех Покора
 Роман Сушко — профессор
 Вацлав Антчак
 Й. Безамсон
 Евгений Гаевский — член конкурсной комиссии
 Мария Гесицка — пани Мися
 Ирена Изыковска — Сидоровская
 Януш Клосиньский — певец Юзю
 Лешек Ковалевский — поэт
 Вавржинец Трыбала-Ольшевский
 Й. Пекарский
 Т. Петржик
 А. Собчик — судья
 Рафал Соколовский
не указаны в титрах
 Томаш Ленгрен
 Зофия Червиньская

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Януш Гловацкий, Марек Пивовский
 Сценаристы: Януш Гловацкий, Ежи Карашкевич, Марек Пивовский
 Оператор: Марек Новицкий
 Композитор: Войцех Киляр
 Сценография: Веслав Снядецкий
 Костюмы: Ядвига Руткевич
 Звукооператор: Александр Голембёвский
 Монтаж: Лидия Пацевич
 Исполнение песен: А. Пекарский

Призы и награды 
 «Самовар» — приз DKF’72;
 I место в анкете еженедельника «Политика» — «Самые интересные польские фильмы XX века»

Интересные факты 
В интервью каналу канала Kino Polska режиссёр фильма сообщал, что у фильма первоначально планировалось несколько вариантов финала, но они не прошли цензуру.

Музыка в фильме 
 марш из фильма «Девичий заговор» (Пётр Марчевский)
 песни — «Oblekoński oberek» (Владислав Павелец, Э. Раставицкий),
 «W Jezioranach» (Т. Весёловский),
 «Historia Jednej Znajomosci» группы Czerwone gitary.

См. также 
 Ревизор (комедия)
 Презумпция невиновности (фильм, 1988)
 Будучи там

Ссылки 
 

Фильмы Польши 1970 года
Кинокомедии Польши
Кинокомедии 1970 года